Alom une divinité de la mythologie maya. Elle est considérée l'une des premières qui ont aidé à peupler la terre. 

Elle a conçu des enfants avec Qaholom, qui les a engendrés. Cependant, cette déesse n'était pas reconnue comme une figure marquante, car les divinités féminines étaient vénérées dans leur ensemble.

Les mayas qu'avant l'existence des humains et de la Terre, il n'y avait qu'une mer d'eau douce et un ciel vide. Le dieu du ciel, Alom, a créé le soleil et les étoiles avec deux autres dieux mayas, la Terre et l'humanité. Puis il créa une oasis pour lui-même et les autres dieux. Après la création de l'humanité, Alom s'est présenté afin qu'ils puissent découvrir le but de la vie.

Notes et références 

Divinité maya